Бовт — фамилия.

 Бовт, Василий Афанасьевич (1916—1949) — Герой Советского Союза.
 Бовт, Виолетта Трофимовна (1927—1995) — балерина, педагог, Народная артистка СССР (1970).
 Бовт, Георгий Георгиевич (род. 1960) — политолог и журналист.
 Бовт, Тихон Зиновьевич (1910—1980) — управляющий трестом «Ленинуголь» комбината «Кузбассуголь», Герой Социалистического Труда (1957).